Бат-Ям:

 Бат-Ям — город в Израиле.
 ХК Бат-Ям — хоккейный клуб в Израиле.